Zhaoshan Shi (kinesiska: 照山市, 照山) är ett härad i Kina. Det ligger i provinsen Hunan, i den södra delen av landet, omkring 43 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Changsha.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter på häradsnivå i Hunan
WP:Projekt Kina